Миёси:
 Миёси — японский город в префектуре Айти.
 Миёси — японский город в префектуре Токусима.
 Миёси — японский уезд в префектуре Токусима.
 Миёси — японский город в префектуре Хиросима.

Персоналии 
 Миёси, Акира (1933—2013) — японский композитор.
 Миёси, Кодзи (род. 1997) — японский футболист.
 Миёси, Масао (1928—2009) — японский литературовед и культурный критик.
 Миёси, Сатору (род. 1963) — японский гребец.
 Миёси, Эцуо (род. 1939) — японский предприниматель.